Beleg van Brussel (1356): Vlaamse verovering in de Brabantse Successieoorlog
Beleg van Brussel (1488): keizerlijk beleg in de Vlaamse opstand tegen Maximiliaan
Beleg van Brussel (1584-1585): beleg in de Tachtigjarige Oorlog
Beleg van Brussel (1695): Frans beleg in de Negenjarige Oorlog
Beleg van Brussel (1708): Frans beleg in de Spaanse Successieoorlog
Beleg van Brussel (1746): Frans beleg in de Oostenrijkse Successieoorlog

Zie ook 
Bombardement op Brussel (doorverwijspagina)